A 31 402-es számú közút egy rövid, öt számjegyű országos közút-szakasz Pest megye és Budapest területén. Az M31-es autópálya és az M0-s autóút találkozásának egyik csomóponti útja.

Az M0-s autóút az 54. kilométere környékén jár azon a szakaszon, ahol kiágazik belőle az M31-es autópálya, Budapest és Nagytarcsa határvidékén. A csomópont le- és felhajtó ágai azonban az M0-ssal nem találkoznak közvetlenül: mindkét pályairányban egy olyan, az M0-ssal párhuzamos kísérő útból ágaznak ki, vagy torkollnak bele, amelyek itt több, egymáshoz közeli keresztezés forgalmát is kiszolgálják (ez alól az egyedüli kivétel épp a 31 402-es út). A Budakalász felé vezető forgalomban ez a kisegítő útszakasz a 90 834-es, a Budaörs felé vezető forgalomban pedig a 90 841-es számozást viseli.

A 31 402-es számú út a csomópontnak az az ága, amely az M31-es felől érkező forgalmat vezeti az M0-s felé, Budaörs irányában. Ott kezdődik a kilométer-számozása, ahol az ellenkező irányú pályatesten egyesül a 31 401-es és a 31 403-as út az M31-es irányában. Első szakasza Nagytarcsa területén húzódik, majd átlépi a városhatárt, ott válik le róla a 31 404-es út. Felüljárón halad át az M0-s és kísérő útjai, a 90 834 és a 90 841 fölött, majd keletnek fordul; az 53,300-as kilométerszelvény térségében éri el az M0-st.

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 1,509 kilométer.

A csomópont további átkötő ágai: 31 401-es Budaörs felől, 31 403-as Budakalász felől és 31 404-es Budakalász felé.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 7.

Jegyzetek

31402
31402